Superpuchar UEFA () – mecz piłkarski odbywający się w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego sezonu Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Biorą w nim udział zwycięzcy tych rozgrywek z minionego sezonu. Spotkanie pomiędzy nimi ma w założeniu wyłonienie najlepszego piłkarskiego klubu w Europie.

Historia 
Historia Superpucharu sięga roku 1971, gdy na pomysł organizacji turnieju wpadł dziennikarz Anton Witkamp. Pierwsze trofeum ufundowała redakcja holenderskiego pisma De Telegraaf, w którym to Witkamp był redaktorem. Początkowo o zdobyciu Superpucharu decydował dwumecz pomiędzy triumfatorem Pucharu Europejskich Mistrzów Krajowych (późniejszej Ligi Mistrzów) i triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów. Wyjątkami były lata 1984 (Stadion Olimpijski w Turynie, czyli stadion Juventusu, który wygrał tamten finał), 1986 (neutralny teren - stadion Ludwika II w Monako (prawdopodobnym powodem była duża odległość między Bukaresztem a Tblisi)) i 1991 (Old Trafford - stadion Manchesteru United, który wygrał tamten finał). Od 1998 rozgrywany jest jeden mecz finałowy, w tym do 2012 na stadionie Ludwika II w Monako (Stade Louis II). Po likwidacji Pucharu Zdobywców Pucharów (ostatnia edycja 1998/99) drugim finalistą został zespół zwycięzców Pucharu UEFA, a później Ligi Europy UEFA. Od 2013 roku mecz o Superpuchar nie jest rozgrywany w Monako, gospodarz meczu jest wybierany co rok. Aż do 2012 roku o zwycięstwie w Superpucharze Europy UEFA nie decydowały rzuty karne.

Lista finałów

Bilans klubów

Osiągnięcia według państw 
Stan na 10 sierpnia 2022

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Superpucharu Europy

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA
 Liga Europy UEFA
 Puchar Zdobywców Pucharów
 Puchar Interkontynentalny